Арджеванидзе — фамилия:
 Арджеванидзе, Георгий Павлович — Георгиевский кавалер, генерал-майор.
 Арджеванидзе, Михаил Вольфгангович (род. 1973) — актер Тбилисского драматического театра имени А. С. Грибоедова.
 Арджеванидзе, Темур (род. 1948) — советский грузинский актер.
Арджеванидзе Владимир Вахтангович ~(29.06.1973) Москва,СССР
Чемпион Европы'1996 по Таеквон-До ИТФ *
Бронзовый Призер Чемпионата Мира'2001 ИТФ Таеквон-До*
Арджеванидзе Владимир Вахтангович ~
Президент Грузинской Ассоциации Таеквон-До ИТФ
 Арджеванидзе Владимир Вахтангович ~ Основатель
Грузинской Школы ИТФ Таеквон-До
Президент И Основатель Грузинской
Объединенной Профессиональной Лиги
Боевого И Спортивного Микс'Файт <Т~1>Таеквон-До*
 Ладо Иверский Арджеванидзе ~ Актер,Музыкант,Поэт,
Автор~Исполнитель Песен, Продюсер~Кино,ТВ,Шоу~Бизнес*
 Арджеванидзе Владимир Вахтангович ~
Творческий Псевдоним <Ладо Иверский>
Основатель и Президент Международной Профессиональной
Лиги Боевого и Спортивного Микс'Файт Таеквон-До <Т~1> *  
 АРДЖЕВАНИДЗЕ ВЛАДИМИР ВАХТАНГОВИЧ <ЛАДО ИВЕРСКИЙ>
 Международный Инструктор по Таеквон-До ИТФ *
 Судья Высшей Категории "А" Таеквон-До ИТФ *
 Обладатель Чёрного Пояса V Дан Taekwon-Do ITF *
 Победитель и Призер Кубка Петра Великого'1992 *
 Абсолютный Чемпион Москвы'1993 * ИТФ Таеквон-До
 Победитель и Призер Чемпионата России'1995 * ТКД ИТФ
 Арджеванидзе Владимир Вахтангович  <Ладо Иверский>
   Основатель Современной Школы Боевых Искусств 
    <AIKY~BODY~TAEK~YOGA> Чёрный Пояс IX ДАН *
 Руководитель Основатель Президент Международной 
     Академии Боевых Искусств  <МАБИ'ТКД'T~1> *